D120 (Haute-Garonne), een departementale weg in het Franse departement Haute-Garonne
 D120 (Rhône), een departementale weg in het Franse departement Rhône